Bagutti est un patronyme porté par les personnalités suivantes (par ordre alphabétique) :

 Abbondio Bagutti (1788–1850), plasticien suisse ;
 Domenico Bagutti (1760–1837), architecte suisse ;
 Franco Bagutti (1943-     ), musicien italien ;
 Giovanni Battista Bagutti (1681–1730), stucateur suisse ;
 Giovanni Battista Bagutti  (1742-1823), peintre suisse ;
 Giuseppe Bagutti (1776-1837), prêtre et pédagogue suisse ;
 Luigi Bagutti (1778-vers 1835), architecte suisse.

Homonymie de patronyme